Coppa CEV 2011-2012 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa CEV 2011-2012 – torneo di pallavolo maschile